Arabia Petraea, een provincie van het Romeinse Rijk in de tweede eeuw na Christus
Arabia Terra, een groot hoogland op het noordelijk halfrond bij de evenaar van Mars
Arabia (merk), een Fins merk van steengoed
Al Arabiya, een Saoedi-Arabische televisiezender